Casa d'Eppenstein, llinatge alemany d'Estíria i Caríntia
 Comtat d'Eppenstein